Piazzini – abitanti di La Piazza (Castellina in Chianti)
Piazzini – abitanti di Piazza al Serchio